Шамурадов — туркменская фамилия. Известные носители:
 Шамурадов, Берды (род. 1982) — туркменский футболист.
 Шамурадов, Максатмурат (род. 1984) — туркменский футболист.
 Шамурадов, Отабек (род. 1974) — узбекский футболист.
 Шамурадов У. Р. — председатель Ташаузского облисполкома.